Gjorgji Abadžiev – scrittore macedone
 Stefan Abadžiev – ex calciatore bulgaro